Tetracampe är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1841. Tetracampe ingår i familjen raggsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Raggsteklar
Tetracampe